Ходжиков – фамилия.

Известные носители 
 Ходжиков, Кулахмет Конгырходжаевич (1914—1986) — советский казахский художник театра и кино, график, сценарист.
 Ходжиков, Султан-Ахмет Ходжаевич (1923—1988) – советский казахский режиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1970). Лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1972).
 Ходжиков, Ходжахмет Конгырходжаевич (1910—1953) — советский казахский художник, карикатурист, график.